

Astronomia
 2165 Young – asteroide del sistema solare
 2874 Jim Young – asteroide del sistema solare
 Young – cratere lunare

Geografia 
 Australia
 Young – città del Nuovo Galles del Sud
 Stati Uniti d'America
 Young – census-designated place della Contea di Gila, Arizona
 Young – township della Contea di Indiana, Pennsylvania
 Young – township della Contea di Jefferson, Pennsylvania
 Uruguay
 Young – città del dipartimento di Río Negro

Musica
 Young –  etichetta discografica britannica
 Young – raccolta di Steve Forbert del 2001
 Young – singolo degli Hollywood Undead del 2009

Persone